Могенсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Могенсен, Андреас (род. 1976) — астронавт Европейского космического агентства.
 Могенсен, Томас (род. 1983) — датский гандболист, играющий на позиции разыгрывающего.